Силы специальных операции (ССО, )— военизированное формирование в составе Министерство обороны Республики Узбекистана. Создано 1 февраля 1998 года.

Примечания

Ссылки 
 Суконкин Алексей Сергеевич. Части и соединения 40-й армии

Туркестанский военный округ
Ограниченный контингент советских войск в Афганистане
Афганская война (1979—1989)
Бригады СССР
Воинские части и формирования, созданные в 1963 году
ГРУ
Вооружённые силы Узбекистана